Тетраселенид трилантана — бинарное неорганическое соединение металла лантана и селена
с формулой LaSe,
чёрные кристаллы.

Получение 
 Спекание стехиометрических количеств триселенид дилантана и селенида лантана в токе аргона:

Физические свойства 
Тетраселенид трилантана образует чёрные кристаллы
кубической сингонии,
пространственная группа I 43d,
параметры ячейки a = 0,9055 нм, Z = 4.

При температуре 70 K происходит переход в фазу тетрагональной сингонии,
параметры ячейки a = 0,8971 нм, c = 0,9055 нм при 4,2 К.

Является проводником, при температурах 8-5 К переходит в сверхпроводящее состояние (температура зависит от отклонения от стехиометрического состава).

Литература 
 
 

лантана
Селениды лантана